Communicator steht für:
 Netscape Communicator
 Nokia Communicator
 Office Communicator von Microsoft

Siehe auch:
 Kommunikator